Chelmonops är ett släkte av fiskar. Chelmonops ingår i familjen Chaetodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Chelmonops